Zastavení je obecné slovo s mnoha speciálními významy:
 zastavení (silniční provoz) – v českých pravidlech silničního provozu termín pro uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k naložení nebo složení nákladu nebo nástupu či výstupu osob (zastavení na delší dobu se nazývá stání); viz též zákaz zastavení, zastavení v zastávce
 zastavení vozidla – v českých pravidlech silničního provozu termín významově odlišný od „zastavení“ – označuje uvedení vozidla řidičem do klidu z důvodů „nezávislých na vůli řidiče“, čímž se myslí zejména situace v silničním provozu; v ostatních oborech dopravy (například drážní dopravě) a v jiných právních systémech mohou být pojmy související se zastavením definovány odlišně
 zastavení vozidla, vydání pokynu řidiči vozidla k zastavení, popřípadě docílení jeho zastavení s pomocí donucovacích prostředků, viz též právo zastavit vozidlo
 bezpečnostní zastavení – povinné zastavení tramvajového vlaku v bezpečnostním zastavovacím místě
 o technických aspektech zastavení dopravních prostředků, mechanických zařízení apod. pojednává článek brzda
 zastavení řízení orgánu veřejné moci apod.
 zastavení soudního řízení, viz soudní řízení
 zastavení trestního řízení, zastavení trestního stíhání, viz podmíněné zastavení trestního stíhání, viz trestní řízení, trestní stíhání
 zastavení správního řízení, viz správní řízení
 zastavení procesu, technologický termín užívaný v mnoha oborech
 zastavení chemické reakce
 zastavení krvácení, úkon první pomoci a ošetřovatelství
 zastavení prací, opatření z bezpečnostních nebo ekonomických důvodů
 zastavení dopravy (zastavení osobní dopravy), termín užívaný v souvislosti s přerušením či ukončením například drážní dopravy na určité trati, dopravy na určité pravidelné lince atd. 
 problém zastavení, úloha teorie vyčíslitelnosti
 příměří, dohoda o zastavení vojenských operací
 stagnace, zastavení, ustrnutí, uváznutí nějakého děje nebo vývoje 
 zastavení křížové cesty – některý ze 14 námětů, které tvoří standardní sestavu obrazů pro pobožnost křížové cesty
 zastavení naučné stezky – místo na naučné stezce, kde je umístěn informační panel
 zastavení věci, ponechání určité věci jako záruky za dluh, viz zástavní právo, zastavárna
 pro další významy viz též zastávka (rozcestník), zástava